HMAS Bendigo steht für:

 HMAS Bendigo (J187), eine Korvette der Bathurst-Klasse (1941–1946)
 HMAS Bendigo (FCPB 211), ein Patrouillenboot der Fremantle-Klasse (1981–2006)